

Тюльган — річка в Оренбурзькій області, права притока річки Яман-Юшатир
 Тюльган — селище, районний центр, Оренбурзька область
 Тюльган — станційне селище, Тюльганський район, Оренбурзька область
 Тюльган — залізнича станція, кінцева на лінії Мурапталово-Тюльган